Смирнова Мария Николаевна:
 Смирнова, Мария Николаевна (1905—1993) — советский кинодраматург, лауреат Сталинской премии.
 Смирнова, Мария Николаевна (род. 1990) — российская тхэквондистка.